Dornești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dornești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Dornești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț